Chanot peut faire référence à :

Patronyme 
 Albert Chanot (1881-1963), peintre et sculpteur français ;
 Jean-Baptiste-Amable Chanot (1855-1920), avocat, maire de Marseille et député des Bouches-du-Rhône ;
 Maxime Chanot (1990-), footballeur français naturalisé luxembourgeois.

Autres 
 Centre d'arts plastiques contemporains Albert-Chanot, structure municipale consacrée à l'art contemporain située à Clamart ;
 Parc Chanot, parc des expositions du  de Marseille.

Homonymie de patronyme